Säsong kan syfta på:

Säsong – en benämning för en årstid, eller en årlig period
Säsong (sport) – inom organiserad sport den tid under året som reguljära tävlingar anordnas
Säsong (societet) –  inom överklassen den årliga period, då debutantbaler, middagsbjudningar och välgörenhetsinsamlingar hålls
TV-säsong 
 Jaktsäsong – under ett år då jakt på en viss djurart är lovlig
 Säsongsarbete – en typ av arbete som utförs under en begränsad säsong under året